Frankenwald steht für:
 Frankenwald, Mittelgebirge in Franken
 Naturpark Frankenwald, Naturpark im Mittelgebirge
 (10246) Frankenwald, Asteroid des Hauptgürtels
 Brückenrasthaus Frankenwald, Autobahnraststation

Siehe auch:
 Frankenwald Express, Blasorchester
 Fruška Gora